Арройо-де-ла-Лус () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Касерес в составе автономного сообщества Эстремадура. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Льянос-де-Касерес. Занимает площадь 12,806 км². Население — 6467 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 19 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Página sobre el pueblo de la Mancomunidad Tajo-Salor
 Blog del Grupo Folklórico Municipal «El Harriero»
 Pueblos-espana.org — Arroyo de la Luz
 Web que muestra las empresas de la localidad
 Página web actual del pueblo
 Guía de las fiestas de Arroyo de la luz 2007 

Муниципалитеты Касереса